Indonesië
 Kersana (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kersana (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java